NATO abeceda je abeceda, ki se množično uporablja v radijskem sporazumevanju, saj omogoča zanesljiv prenos podatkov in praktično izniči možnost napake črkovanja. Uporablja se predvsem takrat, ko je natančnost izrednega pomena in bi bila lahko vsaka napaka usodna.

Nekatere organizacije, ki uporabljajo NATO abecedo, so ICAO, IVAO, ITU, IMO, NATO, FAA in ANSI.

Glej tudi 

 fonetična abeceda

Abecede
NATO

bg:Фонетична азбука на НАТО
de:Buchstabiertafel
eo:Literumalfabeto de ICAO
nn:Bravo